Zhumadian bezeichnet:

 Zhumadian, die bezirksfreie Stadt Zhumadian (驻马店市) in der chinesischen Provinz Henan;
 Zhumadian (Fengtai), die Großgemeinde Zhumadian (朱马店镇) im Kreis Fengtai in der chinesischen Provinz Anhui.